Józef Lewicki (zm. 1730) – duchowny greckokatolicki
 Józef Lewicki (1801–1860) – duchowny greckokatolicki i uczony
 Józef Lewicki (ur. 1882) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, burmistrz Kosowa
 Józef Lewicki (1882–1942) – historyk wychowania, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej
 Józef Lewicki (ur. 1896 lub 1897) – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Lewicki (ur. 1899) – nauczyciel, żołnierz Legionów Polskich, 24 października 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Lewicki (1926–2003) – dyrektor Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, działacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 Józef Lewicki (1934–2021) – sportowiec, pływak

Uwagi

Przypisy